Sibach ist ein Gewässername in der Stadt Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg:

 Östlicher Sibach, linker Zufluss des Westlichen Sibachs
 Westlicher Sibach, westlicher Zufluss des Markelfinger Winkels des Untersees und linker Abzweig des Böhringer Mühlbachs

Siehe auch:
 Sipbach